Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Racławickiej 15-17 w Koszalinie. Jednostka powstała w 1968 roku. Dziekanem jest prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński.

W ramach wydziału, funkcjonuje dwanaście katedr oraz inne jednostki specjalistyczne:

Katedra Agroinżynierii
Katedra Automatyki
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Katedra Chemii i Agrochemii
Katedra Elektrochemii i Technologii Powierzchni
Katedra Inżynierii Mechanicznej
Katedra Inżynierii Produkcji
Zakład Metodologii Badań
Zakład Technologii Maszyn
Zakład Logistyki i Eksploatacji
Katedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych
Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Katedra Mechaniki Precyzyjnej
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
Katedra Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych
Zespół Laboratoriów I
Zespół Laboratoriów II
Zespół Laboratoriów III
Centrum Komputerowe

Obecnie wydział daje możliwość podjęcia nauki na sześciu kierunkach inżynierskich i magisterskich:

 Energetyka
 Mechanika i Budowa Maszyn
 Technika Rolnicza i Leśna
 Transport
 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oraz przyznaje tytuł naukowy doktora w dwóch dyscyplinach:

 Budowa i eksploatacja maszyn
 Inżynieria rolnicza

Przypisy 

Politechnika Koszalińska